Miejscowości w USA:
 Cibola – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie La Paz
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cibola (ang. Cibola County) – w stanie Nowy Meksyk